Oberliga 1970/71 bedeutet:

 Eishockey-Oberliga 1970/71
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1970/71
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1970/71
 DDR-Fußball-Oberliga 1970/71
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1970/71
 DDR-Oberliga 1970/71 (Badminton)